Die Abkürzung IMSI steht für:
 International Mobile Subscriber Identity, eine Nummer zur eindeutigen Identifizierung von Netzteilnehmern in GSM-, UMTS- und LTE-Mobilfunknetzen
 Intracytoplasmic Morphologically Selected-Sperm Injection, eine Variante der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI)

Abkürzung